Endvermögen bezeichnet:
 das Vermögen eines jeden Ehegatten bei Beendigung des ehelichen Güterstandes der Zugewinngemeinschaft, siehe Zugewinn
 das Vermögen eines Unternehmens am Ende eines Planungszeitraums
 in der Investitionsrechnung den Endwert einer Zahlungsreihe (siehe auch Endwertmethode)